Horse - cavalo, na língua inglesa

Localidades

Horse Pasture

Outros
H.O.R.S.E. - um jogo de pôquer misto de cinco diferentes jogos
Horse the Band

Desambiguação